Andy Murray era il detentore del titolo, ma non ha potuto partecipare a causa di un infortunio.

Lucas Pouille ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Jo-Wilfried Tsonga con il punteggio di 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Alexander Zverev (quarti di finale)
 Dominic Thiem (secondo turno)
 Grigor Dimitrov (ritirato)
 Pablo Carreño Busta (secondo turno)

 John Isner (primo turno)
 Sam Querrey (primo turno)
 Kevin Anderson (primo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (finale)

Wild card 

  Ernests Gulbis (primo turno)

 Sebastian Ofner (primo turno)

Qualificati 

  Guillermo García López (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)

 Dennis Novak (secondo turno)
 Guido Pella (primo turno)

Lucky loser
  Thomas Fabbiano (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2017